Оскода има више значења:
 Округ Оскода (Мичиген)
 Оскода (Мичиген)